Georg Wagner (chemicus) (1849-1903) , naamgever van de Wagner-Meerwein-omlegging
Georg Wagner, politicus en enige tijd burgemeester van Spatzenhausen namens de FW
Georg Wagner, politicus en enige tijd burgemeester van Aholfing namens de CSU, UW en UWG
Georg Wagner (violist), violist, concertmeester van de Arnhemsche Orkest Vereeniging

Zie ook
George Wagner, Amerikaans acteur